Геннадий Васильевич Карюк (22 февраля 1937, село Екатериновка Харьковской области) — советский и российский кинорежиссёр и кинооператор. Лауреат премии «Ника» (2016). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005). Заслуженный деятель искусств Украины (2002).

Биография 
Окончил операторский факультет ВГИКа (1965, мастерская Б.Волчека). С 1965 — оператор и режиссёр Одесской киностудии. Снял более шестидесяти фильмов. Работает с режиссёрами Кирой Муратовой, Станиславом Говорухиным, Георгием Данелия, Александром Прошкиным и другими.

В 2006 году снял телесериал «Бесы» в качестве режиссёра (совместно с Валерием Ахадовым).

Фильмография

Операторские работы 
 
  — Короткие встречи (реж. Кира Муратова)
  — Случай из следственной практики (реж. Леонид Агранович)
  — Долгие проводы (реж. Кира Муратова)
  — Схватка (реж. Степан Пучинян)
  — Встречи и расставания (реж. Эльёр Ишмухамедов)
  — Контрабанда (реж. Станислав Говорухин; вместе с Юрием Клименко)
  — Тимур и его команда (реж. Александр Бланк, Сергей Линков)
 1977 — Волшебный голос Джельсомино (реж. Тамара Лисициан)
 1977 — У нас новенькая (короткометражка)
  — Особо опасные…
  — Диалог с продолжением
  — Бесконечность (реж. Марлен Хуциев)
 1991 — За последней чертой (реж. Николай Стамбула)
  — Чувствительный милиционер (реж. Кира Муратова)
  — Увлеченья (реж. Кира Муратова)
  — Орёл и решка (реж. Георгий Данелия)
  — Три истории (реж. Кира Муратова)
  — День полнолуния (реж. Карен Шахназаров)
  — Письмо в Америку (реж. Кира Муратова)
  — Фортуна (реж. Георгий Данелия)
  — Второстепенные люди (реж. Кира Муратова)
  — Настройщик (реж. Кира Муратова)
 2004 — Справка (реж. Кира Муратова)
  — Доктор Живаго (реж. Александр Прошкин)
  — Бесы (режиссёр, совместно с В. Ахадовым)
  — Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны (реж. Владимир Фокин)
  — Живи и помни (реж. Александр Прошкин)
 2008 — Пассажирка (реж. Станислав Говорухин)
  — Чудо (реж. Александр Прошкин)
  — Искупление (реж. Александр Прошкин)
  — Конец прекрасной эпохи (реж. Станислав Говорухин)

Режиссёрские работы 
  — У нас новенькая (короткометражка)
  — Диалог с продолжением
  — Тепло родного дома
  — Бесы (совместно с Валерием Ахадовым)

Награды и номинации 
 2002 — Заслуженный деятель искусств Украины (10 сентября 2002 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского киноискусства, творческие достижения и высокий профессионализм
 2005 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (9 мая 2005 года) — за заслуги в области искусства
 1974 — приз Всесоюзного кинофестиваля в Баку За лучшую операторскую работу (фильм «Встречи и расставания»)
 1998 — номинация на премию «Ника» За лучшую операторскую работу (фильм «Три истории»)
 1999 — номинация на премию «Ника» За лучшую операторскую работу (фильм «День полнолуния»)
 2005 — номинация на премию «Ника» За лучшую операторскую работу (фильм «Настройщик»)
 2009 — приз имени А. Москвина За лучшую операторскую работу на фестивале «Литература и кино» в Гатчине (фильм «Живи и помни»)
 2013 — премия киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России Лучший кинооператор года (фильм «Искупление»)
 2013 — номинация на премию «Ника» За лучшую операторскую работу (фильм «Искупление»)
 2013 — приз За лучшую операторскую работу на кинофестивале «Провинциальная Россия» в Ейске (фильм «Искупление»)
 2013 — XI Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова — приз «Золотой меч» за лучшую работу оператора (фильм «Искупление»)
 2016 — премия «Ника» За лучшую операторскую работу (фильм «Конец прекрасной эпохи»)
 2016 — номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России («Конец прекрасной эпохи»)
 2017 — премия киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России — «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского
 2017 — Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области культуры (22 декабря 2017 года) — за создание художественного фильма «Конец прекрасной эпохи».
 2019 — Орден Дружбы (6 декабря 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Карюк в Энциклопедии отечественного кино
 

Выпускники ВГИКа
Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Заслуженные деятели искусств Украины